Tricolor de Aço pode referir-se a:
 
 Fortaleza Esporte Clube - clube da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.
 Esporte Clube Bahia - clube da cidade de Salvador, no estado da Bahia.
 Independência Futebol Clube - clube da cidade de Rio Branco, no estado do Acre

Desambiguação